Tokita ist der Familienname folgender Personen:

 Kōhei Tokita (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Masanori Tokita (1925–2004), japanischer Fußballspieler
 Shūsaku Tokita (* 1990), japanischer Fußballspieler